Ayob ist der Familienname folgender Personen:
 Sairul Amar Ayob (* 1980), malaysischer Badmintonspieler
 Salehuddin Ayob (* 1964), malaysischer Kanute